BS-NB ist der ISO-3166-2-Code für subnationale Einheiten eines Distriktes auf den Bahamas bestehend aus:
 Berry Islands
 Nicholls Town

Siehe auch
ISO 3166-2

BSNB